Almeirim (Portugal) — cidade, sede de concelho no Distrito de Santarém, em Portugal
Almeirim (freguesia) — freguesia no concelho de Almeirim, em Portugal
Almeirim (Pará) — município do Pará, no Brasil
Almeirim (São Tomé e Príncipe) — aldeia da ilha de São Tomé, em São Tomé e Príncipe

Desambiguações de topônimos